El nombre Andrea fue usado por un ciclón tropical y dos ciclones subtropicales en el Océano Atlántico:
 Tormenta subtropical Andrea (2007).
 Tormenta tropical Andrea (2013).
 Tormenta subtropical Andrea (2019).
El nombre Andrea fue usado un ciclón tropical en el Océano Índico.
 Ciclón Andrea (1970)